Loup des steppes est un terme qui peut désigner :

Littérature 
 Le Loup des steppes, un roman écrit par Hermann Hesse.

Cinéma 
 Le Loup des steppes (en anglais : Steppenwolf, en allemand Der Steppenwolf), film franco-italo-helvético-britannico-américain sorti en 1974.

Zoologie 
 Le loup des steppes, de son nom latin Canis lupus campestris.

Voir aussi